

Persone 
 James Cook (1728-1779) – esploratore britannico, scopritore dell'Australia
 James Wilfred Cook (1900-1975) – chimico britannico
 James Cook (1999) – giocatore di football americano statunitense

Altro 
 James Cook – personaggio della serie televisiva Skins